Мо́рланд, также Морленд () — английская фамилия. Известные носители:
 Морланд, Джордж (1763—1804) — английский художник.
 Морланд, Иэн (род. 1978)  — британский интерсекс-активист.
 Морланд, Оскар (1904—1980) — британский дипломат.
 Морленд, Сэмюэль (1625—1695) — английский шпион и учёный-изобретатель.
 Морлэнд, Эрик (род. 1991) — американский баскетболист.

Составные фамилии
 Джонс-Морленд, Бетси (1930—2006) — американская актриса кино и телевидения.

Другое
  американская компания (1911—1941), производившая грузовики под одноимённой маркой.

Примечания